Макеев, Сергей:
 Макеев, Сергей Иванович (1966—2022) — советский и российский футболист.
 Макеев, Сергей Фёдорович (1909—1944) — советский офицер, танкист, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.